La Terza Divisione 1930-1931 è stato il livello regionale inferiore del campionato italiano di calcio.

La gestione di questo campionato, che da quest’anno si poneva in perfetta eredità della vecchia Quarta Divisione e della Terza Categoria, era affidata al Direttorio Regionale Lombardo avente sede a Milano in Via Torino, che li organizzavano autonomamente, con la possibilità di ripartire le squadre su più gironi, in questo caso ben dieci dagli otto che erano, tenendo in alta considerazione le distanze chilometriche, le strade di principale comunicazione e i mezzi di trasporto dell'epoca. Ogni coordinamento superiore fu da quest’anno abolito. 

Altro cambiamento fu l’inclusione delle 24 squadre Riserve dei club di Prima Divisione e delle 7 Allievi di A e B, che si aggiungevano alle 57 titolari.

Questo è il campionato della Lombardia che ha avuto anche le squadre della provincia di Piacenza aggregate dal 1927. Quelle della provincia di Mantova erano gestite dal Direttorio Regionale Emiliano.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Spareggio d'ammissione alle finali

Melegnanese ammessa ai gironi finali.

Risultati

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone L

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Gironi finali

Finale A 

Legenda:
      Promosso in Seconda Divisione 1931-1932.
      Ammesso al doppio spareggio per la terza promozione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Finale B 

Legenda:
      Promosso in Seconda Divisione 1931-1932.
      Ammesso al doppio spareggio per la terza promozione.
 Non iscritto la stagione successiva.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Finale Riserve e Allievi 

Legenda:
 Si ritira a stagione in corso.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Doppio spareggio 

 La Costanza è promossa in Seconda Divisione 1931-1932.
 Maslianico non rinnova l'iscrizione alla 3ª Divisione, ma si iscrive ai campionati ULIC.

Note

Bibliografia

Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, anni 1930 e 1931, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
 Il Popolo di Pavia, anni 1930 e 1931, consultabile online.
 Cronaca Prealpina, di Varese, anni 1930 e 1931, consultabile online.

Libri
Annuario Italiano del Giuoco del Calcio Volume III (1929-30 e 1930-31) - compilazione a cura di Luigi Saverio Bertazzoni per conto della F.I.G.C. - Bologna, edito a Modena. Il volume è conservato presso:
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Biblioteca Universitaria Estense di Modena.

Lombardia